THC est un sigle pouvant désigner :

Chimie
 THC : sigle du delta-9-tétrahydrocannabinol (DCI: dronabinol), la molécule la plus connue contenue dans le cannabis, possédant un effet psychotrope

Attention aux écritures suivantes :
 ThC : formule du carbure de thorium
 ThC' : symbole du thorium C' désignation désuète du polonium-212
 ThC" : symbole du thorium C" désignation désuète du thallium-208

Institution 

 Texas Historical Commission

Personnes 

 Thucydide, historien athénien du

Musique

 THC!! : un groupe de rock japonais

Transports 
 THC: sur une facture de douane "Terminal Handling Charge"

Homonymie d'acronyme